Церковь Троицы Живоначальной (Свято-Троицкая церковь) —  православный храм в городе Каменск-Шахтинский Ростовской области. Относится к Каменск-Шахтинскому благочинию Шахтинской епархии. Двусветный пятиглавый четверик с декором в духе зодчества конца XIX века, с трапезной и невысокой колокольней.

История 
Свято-Троицкий приход создан в городе апреле 1997 года. В 1998 году приходу выделили здание, в котором был обустроен молитвенный дом. Открытие храма состоялось 9 июля 1998 года. Впоследствии был сооружён купол, а в 2003 году на звонницу Свято-Троицкого храма установили колокола. В церкви находятся частица святых мощей Св. Тихона Задонского.

В храме работает благотворительная столовая, создан хор, работает воскресная школа. Настоятель — иерей Александр (Теличкин Александр), священник — иеромонах Серафим (Сенченко Сергей Владимирович).

Примечания

Ссылки 
 Сайт храма
 Храм Святой Троицы, посёлок Южный, г. Каменск-Шахтинский
 Каменск-Шахтинский. Церковь Троицы Живоначальной.
 В праздник Собора Пресвятой Богородицы епископ Шахтинский и Миллеровский Игнатий совершил Литургию в Свято-Троицком храме г. Каменск-Шахтинский

Каменск-Шахтинский
Здания и сооружения Каменска-Шахтинского
Каменск-Шахтинский
2003 год в Ростовской области
Храмы, заложенные в 1998 году
Храмы, построенные в 2003 году в России